Popovec kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Popovets, distrikt, Chaskovo, Obsjtina Stambolovo,

Kroatien 

 Popovec Šašinovečki, ort, Zagreb, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar